

Álbuns

Álbuns de estúdio

Álbuns ao vivo

DJ Mix

Mixtapes

Extended plays (EPs)

Singles

Como artista principal

Como artista convidada

Singles promocionais

Outras aparições

Créditos de composição

Videos musicais 

Charli XCX
Discografias de música pop